El municipio de Ann Arbor (en inglés: Ann Arbor Township) es un municipio ubicado en el condado de Washtenaw en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 4361 habitantes y una densidad poblacional de 99,78 personas por km².

Geografía 
El municipio de Ann Arbor se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 43.71 km², de la cual 43.33 km² corresponden a tierra firme y (0.85%) 0.37 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 4361 personas residiendo en el municipio de Ann Arbor. La densidad de población era de 99,78 hab./km². De los 4361 habitantes, el municipio de Ann Arbor estaba compuesto por el 76.11% blancos, el 2.94% eran afroamericanos, el 0.21% eran amerindios, el 17.36% eran asiáticos, el 0.05% eran isleños del Pacífico, el 1.03% eran de otras razas y el 2.32% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 2.87% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Economía 

Domino's Pizza tiene su sede en el municipio.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Washtenaw
Ann Arbor